La Mélodie du bonheur peut désigner :

 La Mélodie du bonheur (), film musical américain de Stuart Heisler sorti en 1946 ;
 La Mélodie du bonheur (), comédie musicale américaine de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II, créée au Lunt-Fontanne Theatre de Broadway le 
 The Sound of Music, chanson-titre de la comédie musicale
 La Mélodie du bonheur (), film musical américain de Robert Wise sorti en 1965.
 The Sound Of Music, album du groupe de musique industrielle slovène Laibach.

Voir aussi